Marsá al Burayqah kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Al Burayqah (ort), Al Wahat, 
 Marsa al-Burayqah, oljehamn, 

Robotskapade Libyenförgreningar